Шампанья () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Шампанья () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез